Mir-Jam, alias de Milica Jakovljević (en cirílico serbio: Мир-Јам/ Милица Јаковљеви, Jagodina, 22 de abril de 1887-Belgrado, 22 de diciembre de 1952) era una escritora serbia conocida por sus adaptaciones televisivas.

Biografía
Vivió en Kragujevac y se mudó a Belgrado tras la Primera Guerra Mundial. Sus obras son relatos cortos de estilo descriptivo y pintoresco de romances que concluían en boda, aunque ella nunca se casó.

Obra

Novelas 
Рањени орао/ Ranjeni orao
То је било једне ноћи на Јадрану/ To je bilo jedne noći na Jadranu
Непобедиво срце/ Nepobedivo srce
Отмица мушкарца/ Otmica muškarca
Грех њене мајке/ Greh njene majke
У словеначким горама/ U slovenačkim gorama
Самац у браку/ Samac u braku
Мала супруга/ Mala supruga
Изданци Шумадије - аутобиографски роман/ Izdanci Šumadije - autobiografski roman

Cuentos  
Дама у плавом/ Dama u plavom
Девојка са зеленим очима/ Devojka sa zelenim očima
Часна реч мушкарца/ Časna reč muškarca
Све оне воле љубав/ Sve one vole ljubav

Teatro 
Тамо далеко/ Tamo daleko
Еманципована породица/ Emancipovana porodica

Referencias

Escritores de Serbia del siglo XX
Escritoras de Serbia
Escritores en serbio
Fallecidos en Belgrado
Mujeres novelistas
Mujeres cuentistas
Dramaturgas
Serbias del siglo XX
Novelistas de Serbia
Cuentistas de Serbia
Dramaturgos de Serbia
Escritores con seudónimo